Kowa steht für:
 Kowa (Chiefdom), traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Kōwa, japanischer Konzern mit Optik-, Elektronik- und Chemikaliensparte
 Kowa (Berg), Berg in Guyana
 Kowa (Fluss), Nebenfluss der Angara in Russland

Kowa ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Kowa (* 1973), österreichische Schauspielerin
 Koffi Dan Kowa (* 1989), nigrischer Fußballspieler
 Michiko de Kowa-Tanaka (1909–1988), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Thomas Kowa (* 1969), deutscher Schriftsteller, Musiker und Podcaster
 Viktor de Kowa (1904–1973) deutscher Theater- und Filmschauspieler, Chansonsänger, Regisseur, Erzähler und Komödiendichter

Siehe auch:
 Cowa (Begriffsklärung)
 Cova